TZN steht für:
 Tansania (NATO-Code)
 South Andros Airport (IATA-Code), Flughafen in South Andros, Andros (Bahamas), Bahamas
 TZN – The Best of Tiziano Ferro, Album (2014) von Tiziano Ferro

tzn steht für:
 Tugun (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar (Sprache)

Abkürzung